Lagos de Moreno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lagos de Moreno, Jalisco, 
 Lagos de Moreno (kommun), Jalisco, 
 Lagos de Moreno, Coahuila, San Pedro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar